Gymik je zkratka používaná pro tato dvě gymnázia:

Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23
Gymnázium Mikulov